Strzelczyk ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Strzelczyk (* 1978), polnisch-deutscher Neurologe und Epileptologe
 Friedhelm Strzelczyk (1947–2009), deutscher Fußballspieler
 Maciej Strzelczyk (1959–2021), polnischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Strelzyk